Pierre – stolica stanu i miasto w stanie Dakota Południowa w USA
 La Pierre – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Isère
 La Petite-Pierre – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Alzacja, w departamencie Dolny Ren
 francuski odpowiednik imienia Piotr
 Pierre – książę Valentinois
 osoby identyfikowane jako Pierre

Zobacz też 
 Saint-Pierre
 Pierres